Мерлін () — віщун та мудрець в «легенді про короля Артура»
 Мерлін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Коррез
 Мерлін () — рідинний ракетний двигун
 Мерлін () — лицарський роман Робера де Боріна
 Мерлін () — британський фентезійний телесеріал, заснований на легендах про Короля Артура